Аббревиатура НРС может означать:
 НРС и НРС-2 (Нож Разведчика Стреляющий) — огнестрельное оружие специального назначения в виде боевого ножа со стреляющим устройством в рукоятке.
  (Национальная Служба Разведки) — болгарская спецслужба, созданная в 1990 г. на базе Первого главного управления Комитета государственной безопасности Болгарии.
 НРС (Наименее развитые страны) — официальный термин, употребляемый в рамках ООН для обозначения стран с низким уровнем развития.

См. также